

Глібово — село, Вяземський район, Хабаровський край
 Глібово — присілок, колишнє Захаровське сільське поселення, Городецьке сільське поселення, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область
 Глібово — присілок, колишнє Сараєвськє сільське поселення, Городецьке сільське поселення, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область